Етолія і Акарнанія () — ном в Греції, розташований в периферії Західна Греція. Столиця — місто Месолонгіон.

Муніципалітети 

Номи Греції
Західна Греція